Albertina (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Albertina (Wenen), een kunstmuseum
Albertina (voornaam), een meisjesnaam, afgeleid van Albert (voornaam)
Albertina-universiteit, de universiteit van Kaliningrad
Albertina (sieraad), versierde horlogeketting voor dames, vaak met zilveren kwastjes
Koninklijke Bibliotheek van België (officiële naam), ook wel Albertina genaamd